Die Spielzeit 1971/72 war die dritte reguläre Spielzeit der 1. Liga Interregional im Handball.

Modus 
Die 7 Mannschaften spielten eine Hin- und Rückrunde.

Rangliste

Meistermannschaft von LC Brühl

Einzelnachweise 

1971 1972
Handballsaison 1971/72
1971